Молосс (греч. μολοσσός), или же тримакр — античная шестидольная стопа, содержащая три долгих слога. Самостоятельно почти не встречается и употребляется чаще всего как вариант кретика или бакхия с заменой краткого слога на долгий. Стопа употреблялась в древнегреческой и римской поэзии. В русской поэзии рассматривается в значении трёхударной стопы, но основной считаться не может.

Примеры

Русский язык 
В русской поэзии молосс возможно построить, использовав три стоящих подряд односложных ударяемых слова.

Английский язык 
Среди литературоведов нет общего мнения, какие приёмы построения стиха можно считать молоссом. Существует мнение, что в отдельных стопах стихотворения Альфреда Теннисона «Break, Break, Break» используется именно молосс. В качестве убедительного примера американский писатель Клемент Вуд предлагает стихотворение Роберта Сервиса.

Примечания 

Античная метрика
Тоническое стихосложение